Рева́з Миха́йлович Дзодзуашви́ли (, Рева́з Михеи́лис дзе Дзодзуашви́ли; род. , Кутаиси, Грузинская ССР, СССР) — советский футболист, тренер. Мастер спорта международного класса (1972). Вице-чемпион Европы 1972 года и бронзовый призёр Олимпийских игр-72.

Биография

Карьера игрока 
Воспитанник футбольной школы «Торпедо» (Кутаиси). В девятом классе (1962) выступал за команду «Имерети».

Впервые в «Динамо» (Тбилиси) Дзодзуашвили пригласили в 1963 году. Играл в дубле на позиции нападающего, однако в основу пробиться не получилось. Вернулся в кутаисское «Торпедо», откуда в 1965 пробовал перейти в одесский «Черноморец», который только вышел в высший дивизион. Одесскому клубу футболист не подошёл, и Дзодзуашвили продолжил карьеру в составе «Динамо» (Сухуми). Играл в средней линии.

В это время «Торпедо» (Кутаиси) возглавил Всеволод Блинков, который начал строить новую команду. В поисках защитника обратился к тренеру сухумцев Георгию Грамматикопуло, и тот рекомендовал юного футболиста.

В команде Блинкова Дзодзуашвили играл уже строго в защите — на позиции центрального защитника, затем на правом фланге, чтобы использовать скорость и напористость игрока. Однако сам Блинков вскоре уехал из Кутаиси.

В 1968 вновь был приглашён в Тбилиси, теперь уже на место в основе под началом Вячеслава Соловьёва. В «Динамо», а потом и в сборной, приобрел славу искусного персональщика, умеющего закрыть любого форварда.

Игрок сборной СССР по футболу, 49 игр (1969—1974 гг.).

В чемпионатах СССР (высшая лига) провел 301 матч, забил 5 голов.

Карьеру закончил в 1976, поскольку посчитал, что не может продолжать выступления на прежнем высоком уровне.

Карьера тренера 
В 1976 начал тренерскую карьеру, взял СКА (Тбилиси), с которой выиграл чемпионат Закавказского военного округа.

В 1990—1992 работал тренером в «Динамо» (Тбилиси): первые два года как помощник Кипиани, в 1992 как главный тренер. В 1993—1995 руководил «Металлургом» из Рустави.

В конце сезона 1994/95 в «пожарном порядке» возглавил украинский «Темп» (Шепетовка), где президентом был грузин Джумбер Нишнианидзе. Вместе с собой в команду взял 8 футболистов, однако спасти команду от вылета не удалось. Дзодзуашвили вернулся в Грузию и ещё сезон отработал в Рустави.

В 1997 в качестве консультанта приглашен в «Сконто», поскольку в рижской команде начали играть грузинские футболисты. Одновременно выполнял обязанности тренера-селекционера.

Также с февраля по октябрь 1997 — тренер сборной Грузии. В октябре 1997 заключил контракт с федерацией футбола Латвии по принципу «2+2» и стал главным тренером сборной Латвии.

В августе 1999 принял приглашение президента клуба из Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» Джидда Ахмеда Махсуда. Спустя 4 месяца самостоятельно ушёл из команды, поскольку так и не сумел освоиться в стране.

В декабре 1999 вместе с Кипиани назначен главным тренером сборной Грузии. Вместе с этим с 2000 — главный тренер Локомотив (Тбилиси). При новом тренере команда довольно успешно выступала во внутреннем первенстве — шла на первом месте в сезоне 2000/01. В январе 2001 Дзодзуашвили принял приглашение Торпедо (Кутаиси) и оставил «Локомотив». В мае 2002, перед финалом Кубка Грузии против «Локомотива», Дзодзуашвили, покинул «Торпедо».

Летом 2002 назначен советником президента Калмыкии по спорту, а с 26 августа — главный тренер элистинского Уралана (при этом не имел контракта). Он помог команде остаться в высшей лиге, но сам оставаться в команде не захотел. В декабре 2002 подписал контракт с Аланией по схеме «два плюс один». В июне 2003, после матча с «Торпедо-Металлург» (проигран со счетом 1:3), подал в отставку. Основной причиной послужили разногласия с руководством клуба.

В марте 2004 стал советником у президента литовского ФБК «Каунас» Владимира Романова, а с августа 2004 — помощник Леонида Назаренко в селекционных вопросах в Динамо (Махачкала), а через неделю — назначен главным тренером клуба из Дагестана. По итогам сезона команда заняла 11-е место в первом дивизионе, а контракт с Дзодзуашвили продлевать не стали.

С апреля 2005 снова в Латвии — вице-президент «Сконто», советник президента федерации футбола Латвии Гунтиса Индриксона.

Со 2-го круга сезона 2005/06 — главный тренер «Торпедо» (Кутаиси). С декабря 2006 — главный тренер «Олимпи» (Рустави) (контракт на 2,5 года). При нём команда во втором круге не проиграла ни одного матча и в итоге впервые в истории завоевала «золото». Однако продлевать контракт с тренером руководство клуба отказалось.

С августа 2007 по май 2008 — главный тренер «Шахтёра» (Караганда).

Со 2-й половины 2010 года — главный тренер азербайджанского «Турана».

Достижения

Как игрока 
 Вице-чемпион Европы 1972 года
 Бронзовый призёр Олимпийских игр-1972.
 Бронзовый призёр чемпионата СССР (4): 1969, 1971, 1972, 1976 (весна)
 Финалист Кубка СССР-1970.
 7 раз входил в список «33 лучших».

Как тренера 
 Чемпион Грузии 1992 (Динамо Тб), 2002 (Торпедо Кт), 2007 (Олимпи)
 Лучший тренер Грузии 1994 (лауреат премии А.Жордания).

Семья 
Женат. Жена Дзодзуашвили приходится тётей жене Владимира Гуцаева.

Сын Михаил — агент ФИФА, способствовал переходу грузинских футболистов в ведущие клубы России.

Литература 
Кенкишвили Симон Наскидович. «Реваз Дзодзуашвили: миссия выполнена». Ростов-на-Дону: Фонд науки и образования, 2015. ISBN 9785990664913

Примечания 

Футболисты СССР
Игроки сборной СССР по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1972 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1972 года
Игроки ФК «Динамо» Сухум
Игроки ФК «Торпедо» Кутаиси
Игроки ФК «Динамо» Тбилиси
Мастера спорта СССР международного класса
Футбольные тренеры СССР
Футбольные тренеры Грузии
Тренеры ФК «Динамо» Тбилиси
Тренеры ФК «Торпедо» Кутаиси
Тренеры ФК «Рустави»
Тренеры ФК «Темп» Шепетовка
Тренеры сборной Латвии по футболу
Тренеры сборной Грузии по футболу
Тренеры ФК «Аль-Иттихад» Джидда
Тренеры ФК «Локомотив» Тбилиси
Тренеры ФК «Уралан»
Тренеры ФК «Алания»
Тренеры ФК «Динамо» Махачкала
Тренеры ФК «Металлург» Рустави
Тренеры ФК «Шахтёр» Караганда
Тренеры ФК «Сухуми»
Тренеры ФК «Мешахте»